Класс Кёрби — Зибенманна является элементом четвертой группы когомологий
 
который обнуляется, если топологическое многообразие М допускает кусочно-линейную структуру.

Назван в честь Кёрби и .

См. также 

 Основная гипотеза комбинаторной топологии

Ссылки 
 
 
 Topology of 4-Manifolds by Robion C. Kirby ISBN 0-387-51148-2

Маломерная топология
Структуры на многообразиях
Незавершённые статьи по топологии